Lubatka (strumień)
 Lubatka – wieś w woj. mazowieckim, w gminie Iłów